Sancerre (gemeente), een gemeente in Frankrijk
 Sancerre (wijn), een wijnsoort uit deze streek
 Kanton Sancerre, een kanton in het Franse departement Cher.